ECR kan syfta på:

 ECR – en form av partnersamverkan mellan kunder och leverantörer, se Efficient Consumer Response
 Europeiska konservativa och reformister – ett europeiskt politiskt parti
 Gruppen Europeiska konservativa och reformister – en politisk grupp i Europaparlamentet